Клотильда Тамброни () — итальянская филолог, лингвист и поэтесса.

Дочь Пола, уроженца Пармы, и Марии Розы Муцци; сестра дипломата и учёного Джузеппе Тамброни. Проявила сильную способность к обучению, выучила древнегреческий под руководством грека Эммануэля Апонте, профессора в Болонье. Далее в учении уделялось больше внимания латыни. Как гласят некоторые анекдоты того времени, Клотильду постигло разочарование в любви, и она целиком посвятила себя изучению древних языков. В 1792 году она стала членом Аркадской академии под псевдонимом Дориклея Сициония (Doriclea Sicionia), а 23 ноября 1793 года она даже без научной степени получила место на кафедре греческого языка в университете Болоньи, для которого написала и прочла инаугурационную речь в 1806 году. Она также отличилась в знании современных языков, в том числе освоила испанский, французский и английский.

В 1798 году с приходом Наполеона в Италию и рождением Цизальпинской республики, Тамброни пришлось покинуть место за отказ присягнуть на верность новому государству. Вынужденная покинуть Италию, она со своим учителем укрылась в Испании, где вступила в Королевскую академию испанского языка. Однако, несмотря на свои политические взгляды, в сентябре 1799 года она была восстановлена на кафедре греческого языка и литературы. В 1804 году жалование было существенно увеличено. В 1808 году Клотильда досрочно вышла на пенсию по состоянию здоровья. Похоронена на кладбище Чертоза ди Болонья, в мраморном саркофаге, с памятником-бюстом, изготовленным скульптором Адамо Тадолини при помощи Антонио Кановы, друга Клотильды, создал мраморный бюст.

Произведения 
 Per le faustissime nozze del nobil uomo il signor conte Niccolo Fava Ghisilieri colla nobil donna la signora Gaetana Marescotti Berselli. Versi, co’ tipi Bodoniani, Parma 1792.
 Pel felice parto della nobil donna signora contessa Susanna Jenisson Walworth Spencer. Ode greco-italiana, Stamp. S. Tommaso d’Aquino, Bologna 1792.
 Per la ricuperata salute dell’em.mo e rev.mo signor cardinale d. Andrea Gioannetti degnissimo arcivescovo di Bologna. Ode pindarica, stamp. S. Tommaso d’Aquino, Bologna 1793.
 Al nobile ed eccelso signor conte senatore Ferdinando Marescalchi Fava pel quinto solenne suo ingresso al gonfalonierato di giustizia della città e popolo di Bologna. Ode saffica greca, co’ tipi Bodoniani, Parma 1794.
 In onore del celebre tipografo Giambattista Bodoni. Elegia greca, Tip. Reale Bodoni, Parma 1795.
 In lode del feld-maresciallo conte di Clairfait. Ode, Stamp. S. Tommaso d’Aquino, Bologna 1796.

Эпистолярный жанр 
 Lettere inedite di Clotilde Tambroni, a cura di M.F. Sacchi, Tip. Agnelli, Milano 1804.
 Alcune lettere della celebre grecista Clotilde Tambroni, a cura di F. Raffaello, Tip. Corradetti, San Severino Marche 1870.
 Lettere di quattro gentildonne bolognesi, a cura di S. Battistini e C. Ricci, Tip. Monti, Bologna 1883.

Примечания

Литература 
 M. Bandini Buti, Poetesse e scrittrici, vol. II, Tosi, Milano 1942, ad vocem.
 G. Cavallari Cantalamessa, Una professoressa di greco: Clotilde Tambroni, Tip. Fossataro, Napoli 1907.
 A. Levati, Dizionario biografico cronologico delle donne illustri, Tip. Bettoni, Milano 1822, ad vocem
 L. Taccani, Clotilde Tambroni, o La più nobile missione della donna, Tip. Muggiani, Milano 1872.
 Tambroni (Clotilde), in «Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les plus recules jusq’a nos jours», t. XLIV, Paris 1865, pp. 858—859.
 R. Tosi, Clotilde Tambroni e il classicismo tra Parma e Bologna alla fine del XVIII secolo, in Alma mater studiorum. La presenza femminile dal XVIII al XX secolo. Ricerche sul rapporto donna-cultura universitaria nell’ateneo bolognese, Clueb, Bologna 1988, pp. 119—134.

Ссылки 
 

Филологи Италии
Лингвисты Италии
Преподаватели Болонского университета
Похороненные на кладбище Чертоза
Члены Аркадской академии